Han může znamenat:

zeměpisný název
 Elez Han – město na jihu Kosova
 Hangang – řeka v Jižní Koreji
 Han Jiang viz Chan-ťiang – řeka v Číně
 Vladičin Han – město v jižní části Srbska
 Han-sur-Nied – francouzská obec v departementu Moselle

jméno osob
 Han Mac Tu (1912–1940) – vietnamský básník
 Han Qingsong – čínský fotbalista
 Han van Meegeren (1889–1947) – nizozemský malíř a falzátor
 Han Myung-Woo (* 1956) – korejský zápasník
 Han Pchil-hwa (* 1942) – severokorejská rychlobruslařka
 Han Zenki (* 1977) – profesionální hráč go
 Chantal Hanová (* 1966) – nizozemská judistka
 Murat Han (* 1975) – turecký herec

fiktivní postava
 Han Solo – postava z Hvězdných válek

jiný význam
han – knížectví či léno v Japonsku

podobné 
 Dynastie Chan
 Chanové – národnost v Číně

Externí odkazy